

Sayad 
Sayad peut désigner :
 Abdelmalek Sayad (1933-1998), sociologue franco-algérien ;
 Seufyann Sayad (1979-), handballeur franco-marocain.

Sayyad 
Sayyad peut désigner :
 Parviz Sayyad (1939-), acteur iranien ;
 Safi ibn Sayyad (), prophète de l'Islam.